Татарников — русская фамилия; женская форма Татарникова.

Известные носители 
 Татарников, Алексей Павлович (1926—1995) — младший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Татарников, Борис Павлович (1910 — ?) — советский инженер-строитель, специалист по основаниям и фундаментам инженерных сооружений, лауреат Ленинской премии.
 Татарников, Георгий Павлович (1914—1971) — российский советский живописец, член Ленинградского Союза художников.
 Татарников, Леонид Иванович (в монашестве Трофим; 1954—1993) — монах Русской православной церкви.
 Татарников, Михаил Петрович (род. 1978) — российский дирижёр.
 Татарников, Олег Вениаминович — российский инженер-физик, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой высшей математики РЭУ имени Г. В. Плеханова.